Мак-Ивер:
 Мак-Ивер, Чарльз — британский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908
 Мак-Ивер, Сесил — британский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908